Пичугино — название населённых пунктов:

Россия 
 Пичугино — деревня в Дуванском районе Башкортостана.
 Пичугино — деревня в Меленковском районе Владимирской области.
 Пичугино — село в Варгашинском районе Курганской области.
 Пичугино — деревня в Борском районе Нижегородской области.
 Пичугино — деревня в Ковернинском районе Нижегородской области.
 Пичугино — деревня в Нововаршавском районе Омской области.

Украина 
 Пичугино — посёлок в Криворожском районе Днепропетровской области.
 Пичугино — грузо-пассажирская железнодорожная станция Криворожской дирекции Приднепровской железной дороги на линии Верховцево-Кривой Рог.